Red Dot steht für:

 RedDot, ein Content-Management-System 
 Red Dot (Film), ein schwedischer Actionthriller aus dem Jahr 2021
 ein anderer Name für das Rotpunktvisier, siehe Reflexvisier

Siehe auch:
 Red Dot Design Award
 Red Dot Design Museum